Fredrik Gran (ur. 9 grudnia 1998) – norweski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw Norwegii.

W listopadzie 2021 w Falun zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 16. i 10. pozycję, zdobywając tym samym pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Gran stawał na podium mistrzostw Norwegii – w październiku 2020 z drużyną regionu Sør-Trøndelag zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998